Il Festival del Fitness è un evento sportivo annuale sul tema del fitness, iniziato nel 1989 a Rimini. 
In 5 anni era già diventata una manifestazione importante con decine di presenter e campioni dello sport provenienti da tutto il mondo, e fino al 2005 si è svolto ogni anno nella città romagnola.

Dal 2006 si è svolto a Firenze, all'interno di Firenze Fiera nella Fortezza da Basso, e si articolava in diverse giornate. Le attuali edizioni si svolgono a Roma, all'interno del Parco del Foro Italico, e si articolano in quattro giornate. Grazie alla formula che lo caratterizza è diventato negli anni l'evento sportivo nel suo genere più grande ed importante al mondo.

Fitness
Sport in Italia